Crystal Dynamics — является издателем и разработчиком игр для различных платформ: Panasonic 3DO, Windows, PlayStation, PlayStation 2, Nintendo 64, GameCube, Dreamcast, PlayStation 4, Xbox Series X , Game Boy Color. Эта команда разрабатывает дальнейшую ветку серии игр Tomb Raider нового поколения и перерождения после Core Design. У Crystal Dynamics есть 6 конференц-залов, каждый из которых назван в честь наиболее популярной сеттинг-обстановки серии Tomb Raider — «Лава», «Снег», «Под водой», «Небо», «Джунгли» и «Пустыня».

История 
Компания была основана 1992 году и сразу же начала выпускать продукцию на компакт-дисках. В 1998 году перестала существовать автономно и стала дочерним предприятием Eidos, а позже была выкуплена Square Enix. Офис базируется в Редвуд-Сити, Калифорния, США. Своё название студия получила в честь трансформации вещества из жидкой формы в твердую, после которой образуются кристаллы. Кроме того, Crystal Dynamics остановилась на этом именовании и из-за сокращения — CD, созвучного с тем оптическим носителем, на котором происходили релизы компании. Всемирную известность приобрела благодаря перезапуску серии Tomb Raider. Второй по популярности была серия игр Legacy of Kain, рассказывающая мрачную историю инфернальных героев, живущих в псевдосредневековом мире.

1 мая 2022 года Embracer Group объявила о планах приобрести у Square Enix студии Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal, а также права на некоторые франшизы за 300 миллионов долларов. 26 августа 2022 года сделка была завершена.

Игры студии

Примечания

Ссылки 
  История Crystal Dynamics

Производители компьютерных игр США
Появились в 1992 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту
Объявленные слияния и поглощения